L'Étoile sportive de Radès est un club tunisien de volley-ball basé dans la ville de Radès, une banlieue de Tunis.

Voir aussi 
Étoile sportive de Radès (basket-ball)
Étoile sportive de Radès (football)

Club de volley-ball en Tunisie
Club sportif fondé en 1948
Sport à Radès